Burandt ist der Familienname folgender Personen:

 Corliss Orville Burandt, US-amerikanischer Erfinder
 Eberhard Burandt (1923–2013), deutscher General des Heeres der Bundeswehr
 Erich Burandt (1892–1963), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (DNVP)
 Wilhelm Burandt (1898–1984), deutscher Regierungspräsident
 Wolfgang Burandt (* 1957), deutscher Jurist und Autor